Халюк Билгинер ()) e турски театрален и филмов актьор.

Биография 
Роден е на 5 юни 1954 г. в Измир, в семейството на Тахсин и Бедрие Билгинер.

От 1978 г. е на сцената. Има 2 награди. Женен е за Зухал Олджай, но през 2004 г. се развеждат. През 2006 г. сключва брак с Нур Йенги и има дъщеря Назлъ.

Играе в най-скъпо платената турска продукция - „Езел“. Героят му е властен и амбициозен, изпълнен с желание за мъст към Рамиз - най-добрият му приятел и враг. Отнема му Селма. Влюбен в Ейшан и e съюзник на Дженгиз.

Филмография

Сериали 
 Kaçak (2014) - Ustura Faysal
 Ezel (2010) - Kenan Birkan
 EastEnders (BBC, Londra 250. bölüm)
 The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992) (Albay Ismet Bey)
 Gecenin Öteki Yüzü
 Ateşten Günler
 Safiyedir Kızın Adı
 Borsa
 Son Söz Sevginin
 Sıcağı Sıcağına
 Gülşen Abi
 Eyvah Babam-Sedat Çolak
 Eyvah Kızım Büyüdü-Sedat Çolak
 Tatlı Hayat-İhsan Yıldırım
 Karanlıkta Koşanlar
 Cesur Kuşku
 Yine de Aşığım
 Hayat İşte
 Sayın Bakanım
 Sevgili Dünürüm-Ahmet Muhtar
 Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)
 Nerde Kalmıştık?
 Sıkı Dostlar
 Cuma'ya Kalsa-Cuma
 İstanbul'un Altınları
 Acayip Hikayeler (2012) - Sinan
 Hayatımın Rolü-Müşfik

Театър 
 My Fair Lady
 Kafkas Tebeşir Dairesi
 Macbeth,
 Pal Joey
 Belami (West End`de Ken Hill`in)
 Phantom of the Opera

Източници

Външни препратки 
 
 Sinema Türk'te Haluk Bilginer

Турски актьори и актриси